Heilige Eik (Den Hout)
Heilige Eik (Heusden-Zolder)
Kapel van de Heilige Eik in Oirschot
Een boomheiligdom

Zie ook 
Eik